Irkout peut faire référence à :
 Irkout, rivière de Russie ;
 Irkout, entreprise aéronautique russe.